

Буковина (Черновцы)

Верес (Ровно)

Волынь (Луцк)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Заря-МАЛС (Луганск)

Карпаты (Львов)

Кремень (Кременчуг)

Кривбасс (Кривой Рог)

Металлист (Харьков)

Металлург (Запорожье)

Нива (Винница)

Нива (Тернополь)

Таврия (Симферополь)

Темп (Шепетовка)

Торпедо (Запорожье)

Черноморец (Одесса)

Шахтёр (Донецк)

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Украины
 Чемпионат Украины 1993/1994 на сайте Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Чемпионат Украины 1993/1994 на сайте Ukr-Football.org.ua

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 1993/1994